Rezultati Prvenstva Avstralije 1933 v tenisu za ženske posamično.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Joan Hartigan je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.
  Joan Hartigan (prvakinja)
  Coral Buttsworth (finale)
  Emily Westacott (polfinale)
  Marjorie Crawford (drugi krog)
  Frances Hoddle-Wrigley (polfinale)
  Nell Hall (četrtfinale)
  Mall Molesworth (četrtfinale)
  Nancy Lewis (četrtfinale)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

1. del

2. del

Viri 
 

Ženske posamično
1933